Cox se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Darrell E. Cox
 Jennifer M. Cox
 Leslie Reginald Cox
 Merel J. Cox
 Patricia Blackwell Cox